Die Curling-Mixed-Doubles-Weltmeisterschaft 2016 fand vom 16. bis 23. April in der Karlstad Curling Arena in Karlstad, Schweden, statt. Weltmeister wurde das russische Team mit Anastassija Brysgalowa und Alexander Kruschelnizki.

Teams 
Folgende Teams nahmen teil:

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Round-Robin-Endstand

Tiebreaker 
21. April, 17:45

Irland und Bulgarien qualifizierten sich für die der Play-off-Runde vorgelagerten Qualifikationsspiele. Schottland qualifizierte sich direkt für die Play-off-Runde.

Play-off

Qualifikationsspiele 
21. April, 21:00

Irland und Dänemark qualifizierten sich für das Achtelfinale.

Achtelfinale 
22. April, 9:00

22. April, 12:30

Viertelfinale 9. bis 16. 
22. April, 16:00

Viertelfinale 1. bis 8. 
22. April, 19:30

Halbfinale 9. bis 12. 
23. April, 8:30

Spiel um Platz 11 
23. April, 12:00

Halbfinale 5. bis 8. 
23. April, 12:00

Halbfinale 1. bis 4. 
23. April, 12:00

Spiel um Platz 9 
23. April, 16:00

Spiel um Platz 7 
23. April, 16:00

Spiel um Platz 5 
23. April, 16:00

Spiel um Platz 3 
23. April, 16:00

Finale 
23. April, 16:00

Weblinks 
Offizielle Website

Einzelnachweise 

2016
Weltmeisterschaft Mixed Doubles
Sportveranstaltung in Karlstad
Curling (Schweden)